Ostrovets kan syfta på följande platser:

Belarus 

 Ostrovets (ort), Hrodnas voblast,

Bulgarien 

 Ostrovets (distrikt), Kardzjali, Obsjtina Kirkovo,

Polen 

 Ostrowiec Świętokrzyski, powiathuvudort, Święty Krzyż vojvodskap, Powiat ostrowiecki, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar
Robotskapade Polenförgreningar
Robotskapade Belarusförgreningar